Oeroeg (boek), een boek van Hella S. Haasse uit 1948
Oeroeg (film), een verfilming van het boek uit 1993